Oberaichen steht für:

 Oberaichen (Leinfelden-Echterdingen), Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Oberaichen (Gemeinde Thannhausen), Ortsteil von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark